Grandview (Illinois)
 Grandview (Indiana)
 Grandview (Iowa)
 Grandview (Missouri)
 Grandview (Ohio)
 Grandview (Washington)
 Grandview Heights, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Grandview Plaza, població dels Estats Units a l'estat de Kansas